Epifanio de Constantinopla puede referir a:

 Epifanio el monje;
 el patriarca Epifanio de Constantinopla.